Валерий Анатольевич Зиновьев (род. 25 августа 1958, Кош-Тегирмен) — актёр, режиссёр, педагог.

В 1981 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кино (класс Народного артиста РСФСР З. Я. Корогодского).

С 1981 по 1991 год — актёр Ленинградского ТЮЗа.

Затем актёр и режиссёр театра «Для детей и молодёжи», актёр и режиссёр независимого театрального проекта «Открытие», директор школы искусств «Театральная семья» имени З. Я. Корогодского до 2008 г, актёр театра «Поколений», актёр и режиссёр музыкально-драматического театра «Северная Венеция», педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов в Санкт-Петербурге. в Санкт-Петербурге.

Дипломы за лучшую мужскую роль на Международном фестивале «Рождественский парад»: 2010 — «После Чехова» (реж. Людмила Манонина) за роль Андрея Прозорова, 2011 — «Жили-Были» (реж. Людмила Манонина) за роль отца. Международный фестиваль «LUDI» 2013 года в Орле — «Лучшая мужская роль» молодёжного жюри в спектакле «Жили-Были» (реж. Людмила Манонина). Х юбилейный фестиваль «Монокль» 2015 года — победитель Валерий Зиновьев за спектакль «ЖИЛИ-БЫЛИ» Театральной Компании Ковчег, режиссёр Людмила Манонина-Петрович.

Примечания

Ссылки 
 статья о постановке В.Зиновьева в театре «Поколений»
 ЕКАТЕРИНА ОМЕЦИНСКАЯ: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА МУЖСКУЮ СТАРОСТЬ
 ЕВГЕНИЯ ТРОПП: XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРАД»
 20 января 2014 МАРИНА ДМИТРЕВСКАЯ: «И, МОЖЕТ БЫТЬ, НА МОЙ ЗАКАТ ПЕЧАЛЬНЫЙ…»

Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева